De Prva Liga (Macedonisch: Прва македонска Фудбалска Лига, Prva Makedonska Fudbalska Liga) is de hoogste voetbalcompetitie in Noord-Macedonië die door de voetbalbond FFM wordt georganiseerd.

In deze competitie, die over 33 speeldagen wordt gespeeld, spelen twaalf clubs. Op het einde van het seizoen degraderen de laatste twee ploegen in de stand naar de Vtora Liga. De nummers negen en tien in de eindstand moeten play-off wedstrijden spelen tegen de nummers drie en vier uit de tweede klasse.

De huidige positie van Noord-Macedonië op de UEFA-coëfficiëntenranglijst betekent dat van de Macedonische deelnemers aan de Europese toernooien de kampioen zich plaatst voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Champions League en de nummers twee en drie zich plaatsen, samen met de bekerwinnaar, voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa Conference League.

Kampioenen 1959-1992 
Ten tijde dat Noord-Macedonië nog deel uitmaakte van Joegoslavië was de Macedonische voetbalcompetitie een regionaal kampioenschap binnen het voetbalsysteem van Joegoslavië, waar FK Vardar Skopje in 1987 de, later aan Partizan Belgrado toegekende, landstitel won en daarom deelnam in de Europacup I 1987/88.

Historisch overzicht
Met tussen haakjes het aantal behaalde landstitels.
{| class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;"
! seizoen 
! winnaar
! duels
! 
! 
|-
! colspan="5"| Prva Liga
|-
| 1992–1993 || FK Vardar Skopje (1) || 306 || 824 || 2.693 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 1993–1994 || FK Vardar Skopje (2) || 240 || 637 || 2.654 
|-
| 1994–1995 || FK Vardar Skopje (3) || 240 || 714 || 2.975 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 1995–1996 || FK Sileks Kratovo (1) || 210 || 612 || 2.914 
|-
| 1996–1997 || FK Sileks Kratovo (2) || 179 || 513 || 2.866 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 1997–1998 || FK Sileks Kratovo (3) || 169 || 382 || 2.260 
|-
| 1998–1999 || FK Sloga Jugomagnat Skopje (1) || 182 || 534 || 2.934 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 1999–2000 || FK Sloga Jugomagnat Skopje (2) || 181 || 521 || 2.878 
|-
| 2000–2001 || FK Sloga Jugomagnat Skopje (3) || 181 || 592 || 3.271 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2001–2002 || FK Vardar Skopje (4) || 192 || 559 || 2.911 
|-
| 2002–2003 || FK Vardar Skopje (5) || 197 || 537 || 2.726 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2003–2004 || FK Pobeda Prilep (1) || 197 || 604 || 3.066 
|-
| 2004–2005 || FK Rabotnički Skopje (1) || 198 || 612 || 3.091 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2005–2006 || FK Rabotnički Skopje (2) || 198 || 564 || 2.848 
|-
| 2006–2007 || FK Pobeda Prilep (2) || 196 || 599 || 3.056 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2007–2008 || FK Rabotnički Kometal Skopje (3) || 196 || 483 || 2.464 
|-
| 2008–2009 || FK Makedonija (1) || 164 || 337 || 2.055 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2009–2010 || FK Renova Čepčište (1) || 124 || 301 || 2.427 
|-
| 2010–2011 || FK Shkendija 79 Tetovo (1) || 196 || 474 || 2.418 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2011–2012 || FK Vardar Skopje (6) || 197 || 498 || 2.528 
|-
| 2012–2013 || FK Vardar Skopje (7) || 198 || 485 || 2.449 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2013–2014 || FK Rabotnički Skopje (4) || 198 || 519 || 2.621 
|-
| 2014–2015 || FK Vardar Skopje (8) || 162 || 379 || 2.340 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2015–2016 || FK Vardar Skopje (9) || 162 || 426 || 2.630
|-
| 2016–2017 || FK Vardar Skopje (10) ||  ||  || 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2017–2018 || FK Shkendija 79 Tetovo (2) || || || 
|-
| 2018–2019 || FK Shkendija 79 Tetovo (3) || || || 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 2019–2020 || geen (competitie afgebroken i.v.m. coronapandemie)|| || || 
|-
| 2020–2021 || FK Shkendija 79 Tetovo (4)|| || || 
|-bgcolor="#EFEFEF"
|}

 Prestaties per club 

 Eeuwige ranglijst  
De clubs in het vet''' weergegeven speelden in het seizoen 2021/22 in de hoogste klasse.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Macedonische scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de Prva Liga, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.

1